Серге́й Большако́в:
 Большаков, Сергей Владимирович (род. 1988) — российский пловец.
 Большаков, Сергей Геннадьевич (род. 1974) — российский хоккеист с мячом, тренер, бронзовый призёр чемпионата мира.
 Большаков, Сергей Николаевич (1901—1901) — церковный историк, журналист.
 Большаков, Сергей Петрович (1918—1960) — капитан, Герой Советского Союза.